Circulus (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)
Circulus (afvalbedrijf), een afvalverwerkingsbedrijf in Oost-Nederland